Gumpenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Gumpenberger, österreichische Fußballspielerin
 Franz Gumpenberger (* 1943), österreichischer Jurist, Moderator und Heimatforscher
 Hugo Gumpenberger (1865–1941), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (CSP)
Siehe auch:
Gumpenberg